Onderdistrict in Indonesië
 Paya Bakong (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Paya Bakong (Julok) , een plaats en bestuurslaag in het regentschap Oost-Atjeh (Aceh Timur) van de provincie Atjeh.